Big Elk Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Big Elk Lake (Kalifornien), im Siskiyou County
 Big Elk Lake (Utah), im Summit County